

Carriera 
Nel 2014 ha battuto il record per il maggior numero di trazioni in 24 ore, realizzandone 4210. Dopo aver perso il primato, nel 2016 lo ha riottenuto, realizzandone 7620.

Nel 2022 Eckstein ha vinto il Coolangatta Gold, un evento di Ironman, una disciplina per bagnini. Il 5 giugno dello stesso anno, Eckstein infranse il record del maggior numero di trazioni in un'ora (1131).

Il 13 agosto 2022 ha inoltre realizzato il record per il maggior numero di trazioni in 8 ore (4710).

Note

Collegamenti esterni